Myrtos ist ein griechischer Ortsname. Er bezeichnet: 

 Myrtos (Kreta), ein Dorf auf Kreta
 Myrtos (Strand), einen Strand auf Kefalonia
 in der Antike eine Insel vor Euböa, heute Mandilou